NAMC peut désigner :
 , entreprise chinoise, filiale d'AVIC ;
 , entreprise japonaise démantelée le .